Campigliese – abitanti di Campiglia Marittima
Campigliese – abitanti di Campiglia d'Orcia